Carlos Pérez puede referirse a: 

 Carlos Pérez de Rozas y Sáenz de Tejada (1920-1990), un fotoperiodista español.
 Carlos Pérez Bricio Olariaga (1927-), un empresario y político español.
 Carlos Pérez Cámara (1922-), un político mexicano.
 Carlos Pérez García (1984-), un futbolista español.
 Carlos Pérez Merinero (1950-2012), un escritor y guionista de cine español.
 Carlos Pérez-Nievas (1966-), abogado y político español.
 Carlos Pérez Siquier (1930-), fotógrafo español.
 Carlos Pérez Soto (1954-), profesor universitario, ensayista y filósofo político chileno.
 Carlos Pérez Rial (1979-), piragüista español, campeón del mundo y olímpico.
 Carlos Pérez (1971-), beisbolista dominicano.
 Carlos Pérez, cantante español.
 Carlos Pérez (1977-), futbolista colombiano.
 Carlos Pérez (1990-), un futbolista chileno.
 Carlos Pérez (1976-), guitarrista chileno.
 Carlos Pérez, director puertorriqueño.
 Carlos Pérez, jinete chileno.
 Carlos Pérez, Montijo (Badajoz). Director de documentales de naturaleza.
 Carlos Alberto Pérez  (1984-), futbolista paraguayo.
 Carlos Andrés Pérez (1922-2010), político venezolano y presidente de Venezuela (1974-1979 y 1989-1993).